Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2020 проводился с 12 по 16 февраля 2020 года в городе Каруидзава. Турнир проводился в 37-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как женская сборная Японии по кёрлингу на .

Победителями чемпионата стала (в 5-й раз в истории чемпионатов) команда скипа Сацуки Фудзисава, победившая в финале команду скипа Сэйна Накадзима. Бронзовые медали завоевала команда скипа Саяка Ёсимура.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2020.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Время начала матчей указано по японскому стандартному времени (UTC+9).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!,см
!Место
|- bgcolor=#cfc
| 1||align=left|Саяка Ёсимура    ||  * || 9:4|| 6:5|| 1:8||12:1|| 8:4|| 9:3|| 4:5|| 9:4|| 6 || 2 || 52.31 ||3
|-
| 2||align=left|Юмико Касиваги   || 4:9||  * ||10:4|| 5:8||11:2|| 2:6|| 8:5|| 2:8||3:10|| 3 || 5 || 44.49 ||6
|- bgcolor=#cfc
| 3||align=left|Тори Коана       || 5:6||4:10||  * || 4:8||13:1|| 8:3|| 7:4|| 6:9||11:2|| 4 || 4 || 46.95 ||4
|- bgcolor=#cfc
| 4||align=left|Сэйна Накадзима  || 8:1|| 8:5|| 8:4||  * ||14:3|| 8:1||11:4|| 8:7||11:0|| 8 || 0 || 70.10 ||1
|-
| 5||align=left|Yuki Nobutoh     ||1:12||2:11||1:13||3:14||  * || 1:8|| 7:8||1:10|| 4:7|| 0 || 8 || 103.34 ||9
|-
| 6||align=left|Juri Ojima       || 4:8|| 6:2|| 3:8|| 1:8|| 8:1||  * || 7:4|| 2:9|| 9:7|| 4 || 4 || 90.24 ||5
|-
| 7||align=left|Honoka Sasaki    || 3:9|| 5:8|| 4:7||4:11|| 8:7|| 4:7||  * || 6:8|| 8:4|| 2 || 6 || 77.35 ||7
|- bgcolor=#cfc
| 8||align=left|Сацуки Фудзисава || 5:4|| 8:2|| 9:6|| 7:8||10:1|| 9:2|| 8:6||  * ||13:2|| 7 || 1 || 56.85 ||2
|-
| 9||align=left|Shiori Fujisawa  || 4:9||10:3||2:11||0:11|| 7:4|| 7:9|| 4:8||2:13||  * || 2 || 6 || 72.24 ||8
|}
 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
15 февраля, 10:001-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 15 февраля, 15:00 Финал 16 февраля, 15:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2019 (муж. и жен.) | Japan Curling Association
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2020

Спорт в Японии в 2020 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2020 года
Спортивные соревнования в Каруидзаве